За спичками — название произведений:
 «» () — повесть Майю Лассила, 1910.
  — финская экранизация, 1938.
 «За спичками» — советско-финская экранизация, 1980.